Дмитрий Владимирович Садчиков (12 сентября 1950, СССР — 10 января 2019, Саратов, Россия) — советский и российский анестезиолог и реаниматолог, доктор медицинских наук, профессор Саратовского государственного медицинского университета, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Биография 
Дмитрий Владимирович родился 12 сентября 1950 года в поселке Рабочий Краснопартизанского района Саратовской области.
Окончил лечебный факультет Саратовского медицинского института, затем обучался в интернатуре по специальности «Хирургия», а далее — в аспирантуре кафедры военно-полевой хирургии института.

В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию «Нарушения газообмена и их коррекция в условиях длительной однолегочной вентиляции при операциях на легких», по специальности «Анестезиология и реаниматология». Научные руководители — полковник медицинской службы, профессор В. Р. Ермолаев и подполковник медицинской службы, доцент В. А. Орешников из Первого Московского медицинского института имени И. М. Сеченова.

В 1978—1985 гг. Садчиков работал ассистентом, а затем до 1988 г. — доцентом кафедры анестезиологии и реаниматологии Саратовского медицинского института.

В 1983—1984 гг. он обучался и окончил с отличием факультет «Зарубежное здравоохранение» Центрального ордена Ленина института усовершенствования врачей в Москве.

С 1985 г. Дмитрий Владимирович заведовал курсом анестезиологии и реаниматологии факультета усовершенствования врачей Саратовского медицинского института (в 1989 г. данный факультет был преобразован в кафедру скорой медицинской помощи и реанимации факультета усовершенствования врачей, а затем в 2002 г. переименован в кафедру скорой медицинской и анестезиолого-реанимационной помощи ФПК и ППС.
С 1986 по 2016 гг. он являлся главным внештатным специалистом анестезиологом-реаниматологом Саратовской области.

В 1988 г. во Всесоюзном научном центре хирургии Академии Медицинских Наук СССР Садчиков защитил докторскую диссертацию «Острая дыхательная недостаточность при инфекционно-токсическом шоке (клинико-экспериментальное исследование)».

В 1990 г. Дмитрию Владимировичу присваивается звание профессора, в том же году он избирается на должность заведующего кафедрой скорой медицинской и анестезиолого-реанимационной помощи ФПК и ППС.
С 2010 г. до конца жизни Дмитрий Владимирович заведовал кафедрой скорой, неотложной и анестезиолого-реанимационной помощи.

Скончался 10 января 2019 года, во время лекции в аудитории своего родного университета.

Профессиональная и научная деятельность 
Профессор Дмитрий Владимирович Садчиков — автор более 300 научных работ, создавший новое направление в анестезиологии-реаниматологии, заключающееся в изучении гуморальных механизмов формирования критических состояний в различных отраслях современной медицины — хирургии, нейрохирургии, акушерстве и гинекологии, терапии. Использование данного направления в медицине позволило подойти с принципиально новых позиций к проведению как интенсивной терапии, так и замещению жизненно важных функций у больных в тяжелом состоянии.

Областью научных интересов Садчикова были типовые патологические процессы критических состояний, изучавшиеся им на основе концепции нервизма и функционального системного подхода. Он занимался проблемами причинности в системе множественных острых дисфункций и дисфункцией функциональной системы газообмена, современными методами оценки связанности и синхронизованности элементов вегетативных функциональных систем организма применительно к диагностике и выбору тактики лечения больных в критическом состоянии. Он также интересовался организацией анестезиолого-реанимационной службы, непрерывного медицинского образования в анестезиологии и реаниматологии, инновациями в высшем медицинском образовании, ошибки и осложнения анестезии и реанимации.

Благодаря научному руководству профессора Садчикова были защищены 21 диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук и 6 диссертаций на соискание ученой степени доктора, по специальности «Анестезиология и реаниматология».

Членство в профессиональных организациях 
 член правления, почетный член Федерации анестезиологов и реаниматологов
 президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов Саратовской области
 член президиума Ученого совета СГМУ
 академик Российской Академии Естествознания
 член редакционных советов журналов РФ по специальности «Анестезиология и реаниматология» — «Общая реаниматология» и «Вестник интенсивной терапии»

Награды 
 почетное звание «Заслуженный врач РФ»
 почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
 нагрудный знак «Отличнику здравоохранения»

Примечания 

Доктора медицинских наук
Заслуженные врачи России
Заслуженные деятели науки Российской Федерации